Bassenge  ist der Name folgender Orte:
 Bassenge (Belgien), Gemeinde in der Provinz Lüttich, Belgien

Bassenge steht für
 Galerie Bassenge, auch Galerie Gerda Bassenge Kunst- und Buchauktionen, ein 1963 in Berlin eröffnetes Auktionshaus

Bassenge ist der Familienname folgender Personen:
 Carl Bassenge (1822–1890), deutscher Richter, Parlamentarier und Kommunalpolitiker
 Friedrich Bassenge (1901–1970), deutscher Philosoph und Herausgeber
 Gerhard Bassenge (1897–1977), deutscher Generalmajor
 Jan-Christoph Bassenge (* 1938), deutscher Architekt 
 Lisa Bassenge (* 1974), deutsche Jazz-Sängerin
 Lothar Bassenge (1818–1889), deutscher Richter und Parlamentarier

 Peter Bassenge (* 1934), deutscher Rechtswissenschaftler und Richter
 Tilman R. Bassenge (1943–2016), deutscher Galerist
 Ulrich Bassenge (* 1956), deutscher Komponist, Musiker, Autor und Regisseur

Siehe auch:
 Basseng